Kajal Agarwal (Hindi:काजल अगरवाल), född den 19 juni 1985, är en indisk skådespelare. Hon gjorde sin skådespelardebut i Bollywood. De första kommersiella succéerna kom genom filmerna Chandamama och Saroja.

Filmografi

Externa länkar
 Kajal Agarwal's EverLasting Fan Page

Referenser

Födda 1985
Levande personer
Kvinnor
Indiska skådespelare under 2000-talet